Becilla de Valderaduey kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Becilla de Valderaduey (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Becilla de Valderaduey (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar